Ку́ристику () — микрорайон в районе Ласнамяэ города Таллина, Эстонии.

География 

Микрорайон Куристику граничит с микрорайонами Прийсле, Мустакиви, Тондираба, Катлери и Козе. Площадь — 0,84 км2. Застройка преимущественно представляет собой типовые панельные дома 1980-х годов.

Улицы 
В микрорайоне Куристику проходят улицы Вормси, Кихну, Линнамяэ, Ляэнемере, Мустакиви, Муху, Нарвское шоссе, Раху и бульвар Сааремаа.

Общественный транспорт 
По трём улицам микрорайона Куристику проходят городские автобусные маршруты: по Нарвскому шоссе — автобусы номер 5, 6, 29, 63, по улице Мустакиви — автобусы маршрутов 12, 60, 65 и по улице Линнамяэ — автобусы номер 12, 54, 60 и 65.

Население 
В 2014 году в Куристику проживали , из них мужчины — 44 %; эстонцы составляли 23 % жителей микрорайона.

История 
Следы первых поселений человека на территории микрорайона датируются ранним бронзовым веком (X—VIII века до нашей эры). В позднем железном веке (III—I века до нашей эры) здесь появляются каменные могильники. Согласно письменным источникам шведского времени, на территории Куристику находилось поселение каменщиков.

Со времен шведов сведения о деревне не обнаруживаются до второй половины XIX века, когда в деревне вновь началось строительство хуторов. Известно, что в 1930 в Куристику еще находилась жилая рига, построенная в 1890 году.

Деревня включала в себя хутора Мустакиви, Сауэаугу, Тюрги, Тядиаугу, Прюги, Койду и Тонди. В Куристику также располагался трактир и жилье работников мызы Катлери, которые занимались добычей торфа на болоте Тонди.

В 1950-х годах хутора были снесены и на территории деревни была создана военно-воздушная база, на месте которой впоследствии были построены кварталы жилых панельных пяти- и девятиэтажных домов.

Микрорайон Куристику был образован на основе бывшего седьмого микрорайона Ласнамяэ и назван в честь существовавшей здесь ранее деревни Куристику. Многие улицы Куристику носят имена эстонских островов (Кихну, Муху, Сааремаа, Вормси), а название улицы Ляэнемере () переводится как «улица Западного моря».

Школа Нехату 
В 1867 году на территории современного Куристику было построено здание волостной школы Нехату. Оно располагалось рядом с нынешней детской площадкой у перекрёстка Нарвского шоссе и улицы. В доме также находилась квартира семьи учителя. В те времена в школе Нехату училось около двадцати детей. В 1921 году школу объединили со школой Иру, которая располагалась в бывшей военной казарме. Помещения казармы быстро разрушались, и в 1930 году началось строительство нового школьного здания. После завершения строительства в 1931 году и в последующие десятилетия бывший дом школы Нехату использовался в качестве дачи.

В архитектурном обзоре, подготовленном в 1987 году специалистами по охране памятников старины, здание было признано объектом, который следовало бы сохранить и, по возможности, продолжить использовать в качестве образовательного или культурного учреждения. Здание сгорело в 1988 году в результате поджога. До наших дней сохранился фундамент основного и вспомогательного зданий школы, а рядом с ними — заросший кустарником вишнёво-яблоневый сад.

Предприятия, учреждения и объекты досуга 
В Куристику находятся две школы: открытая в 1989 году Таллинская Ляэнемереская гимназия (, в прошлом — 65-я школа) и открытый в 1988 году Таллинский Русский лицей Линнамяэ (, в прошлом — 64-я школа).

В микрорайоне работают 4 детских сада: Кихну (), Вормси (), Линнамяэ () и Муху ().

Парки 
На северо-востоке Куристику находится парк Вормси, расположенный на месте сгоревшей в 1988 году начальной школы Нехату. В середине XX века на территории школы был посажен яблоневый сад. Некоторые яблони до сих пор растут в парке.

Галерея

Примечания 

Районы Таллина